Motorola  steht für:
 Motorola, ehemaliger US-amerikanischer Telekommunikationsgeräte-Hersteller, aufgespalten in
 Motorola Mobility, ehemaliger US-amerikanischer Mobiltelefon-Hersteller
 Motorola Solutions, US-amerikanischer Telekommunikationsgeräte-Hersteller
 Motorola Semiconductor ehemaliger US-amerikanischer Halbleiterhersteller; siehe Freescale Semiconductor
 Motorola (Radsportteam), ehemaliges US-amerikanisches Radsportteam
 Motorola, Kampfname des im Russisch-Ukrainischen Krieg aktiven russischen Milizenführers Arsen Sergejewitsch Pawlow